Gravett ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Gravett (* 1951), britischer Historiker
 Emily Gravett (* 1972), britische Illustratorin und Bilderbuchautorin
 Paul Gravett, britischer Journalist, Autor, Kurator und Rundfunksprecher
 Robb Gravett (* 1966), britischer Automobilrennfahrer